L'Open de Gibraltar 2020 est un tournoi de snooker de catégorie classée comptant pour la saison 2019-2020.

Déroulement

Contexte avant le tournoi 
L'épreuve se tient du  au  au Europa Sports Complex de Gibraltar. Elle est organisée par la WPBSA et parrainée par le bookmaker . Elle fait partie de la toute nouvelle BetVictor European Series. Le sponsor décernera un bonus de  au joueur qui amassera le plus de points lors des quatre tournois suivants : le Masters d'Europe, le Masters d'Allemagne, le Shoot-Out et l'Open de Gibraltar.

La compétition rassemble 128 participants dans le tableau final et comporte quatre tours préliminaires de qualifications pour des joueurs amateurs. Le vainqueur remporte un prix de . Pour la première fois, les joueurs amateurs n'ont pas à payer de frais d'entrée. Les deux meilleurs joueurs gibraltariens ont obtenu des invitations pour intégrer directement le tableau final.

Le tenant du titre est Stuart Bingham, il s'était imposé contre Ryan Day en finale sur le score de 4-1 l'an dernier.

Faits marquants 
Le tournoi est marqué par de nombreux désistements à cause du coronavirus (douze dans le tableau final). Dans les phases amateures, plusieurs dizaines de matchs n'ont pas pu être disputés, certains joueurs ont même directement accédé au troisième tour. Anthony Hamilton s'est également retiré du tournoi puisqu'il a retrouvé sa queue et son étui brisés à l'aéroport de Gibraltar, lui qui utilisait le même équipement depuis 34 ans. Certains matchs sur les tables secondaires se sont déroulés sans arbitre, les billes étant alors repositionnées par les joueurs eux-mêmes. Le public a d'abord été limité à 100 personnes, puis le tournoi s'est déroulé à huis clos à partir du .

La finale a vu s'affronter Judd Trump qui visait le gain des BetVictor European Series, et Kyren Wilson qui aspirait à se qualifier pour le championnat du circuit en intégrant le top 8 du classement de la saison. Trump remporte le tournoi 4 manches à 3, réalisant trois centuries dont le meilleur break du tournoi. En remportant son sixième titre classé de la saison, il établit un nouveau record. Il s'adjuge par ailleurs le bonus de  de la BetVictor European Series.

Dotation 
La dotation a été considérablement augmentée par rapport à l'an passé. La dotation totale est passée de  à . La répartition des prix est la suivante :
 Vainqueur : 
 Finaliste : 
 Demi-finaliste : 
 Quart de finaliste : 
  de finale : 
  de finale : 
  de finale : 
 Meilleur break : 
 Dotation totale :

BetVictor European Series 
La BetVictor European Series vient à son terme à l'issue de cet Open de Gibraltar. Mathématiquement, seuls deux joueurs sont encore en course pour remporter le bonus de  avant le tournoi. Robertson s'est retiré du tournoi à cause du coronavirus. Trump savait qu'il devait gagner le tournoi pour passer devant l'Australien, ce qu'il a réussi pour empocher le bonus et repartir avec le trophée inaugural de la BetVictor European Series.

Tableau

Premiers tours

Partie 1

Partie 2

Partie 3

Partie 4

Partie 5

Partie 6

Partie 7

Partie 8

Derniers tours

Finale

Phases qualificatives amateures 
Ces rencontres se tiennent du  au  et sont disputées au meilleur des cinq manches.

Premier tour

Deuxième tour

Troisième tour

Quatrième tour

Centuries 

 144, 132, 125, 123, 123, 113, 111, 104, 103  Judd Trump
 143  Jack Lisowski
 141, 104  Tom Ford
 139, 137, 127  Fergal O'Brien
 139  Sam Craigie
 138, 101  Mark Selby
 137, 116  Ryan Day
 137, 101  Tian Pengfei
 136  Mitchell Mann
 133, 114, 113  Liang Wenbo
 129, 124  Chang Bingyu
 128  Thepchaiya Un-Nooh
 127, 110  Luca Brecel
 126, 125, 103  Elliot Slessor
 123, 118  Rod Lawler
 123, 116, 100, 100  Xiao Guodong
 122, 120  Zhao Xintong
 118  Zhou Yuelong
 115, 107  Kyren Wilson
 112  Ian Burns
 110, 107, 106  Jimmy Robertson
 110  Michael Holt
 110, 109  Stuart Bingham
 108, 107  Barry Hawkins
 108, 105  Mark Joyce
 105  Li Hang
 104, 103, 100  Lyu Haotian
 101  Igor Figueiredo
 101  Robbie Williams
 101  Yuan Sijun

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open de Gibraltar 2019
 Open de Gibraltar

 Snooker
 Glossaire du billard
 Classement mondial de snooker

Liens externes 

2020
Snooker en 2020
2020 à Gibraltar
Saison 2019-2020 de snooker
Sport en mars 2020